Акбердин () — башкирская фамилия. Известные носители:

 Акбердин, Ишимбай (1770—1831) — основатель деревни Ишимбаево.
 Акбердин, Назмитдин Салахитдинович (род. 1951) — тракторист, Лауреат Государственной премии СССР (1984).

 Акбердина, Виктория Викторовна (род. 1978) — российский экономист.

См. также 
 Акбердино